Yerba de la plata puede referirse a:
 el nombre común de la planta Mesembryanthemum crystallinum; o
 el nombre común de la planta Polygonum maritimum.